Galiny ist der Name zweier Ortschaften im Powiat Bartoszycki in der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Galiny (Bartoszyce) (Gallingen, Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen)
 Galiny (Górowo Iławeckie) (Gallingen, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen)